Municipio de Eldorado puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eldorado (condado de Montgomery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Eldorado (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Eldorado (Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de Eldorado (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Eldorado (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Eldorado (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Eldorado (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.